Una mujer sin importancia puede referirse a:

 Una mujer sin importancia, obra teatral de Oscar Wilde; o
 Una mujer sin importancia, película de Argentina dirigida en 1945 por Luis Bayón Herrera.